Ixcaquixtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Ixcaquixtla, ort, Puebla, 
 Ixcaquixtla (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar